Drejer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Salomon Drejer
 Solomon Salomon Thomas Nicolai Drejer